8-й чемпионат Европы по водным видам спорта прошёл с 31 августа по 5 сентября в Турине (Италия). Впервые в этом турнире приняла участие команда СССР. Программа чемпионата включала в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду и водному поло. Всего было разыграно 18 комплектов наград.

Медалисты

Плавание

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Водное поло 
См. Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин 1954

Командный зачёт

Ссылки 
 Итоги чемпионатов Европы по водным видам спорта (мужчины)
 Итоги чемпионатов Европы по водным видам спорта (женщины)
 VIII Чемпионат Европы 31 августа — 5 сентября 1954 г., Турин (Италия)

1954
Международные спортивные соревнования в Турине
Спорт в Италии в 1954 году
Август 1954 года
Сентябрь 1954 года
Чемпионаты Европы в 1954 году